Trollebo kan syfta på:
 Trollebo, Vetlanda kommun – herrgård, kursgård vid sjön Värnen i Vetlanda kommun, 
 Trollebo, Hallstahammar – en stadsdel i Hallstahammar, 
 Trollebo, Nacka kommun – ett villaområde i Nacka kommun, 
 Trollebo, Gagnefs kommun –  tidigare skogsskola, nu öppen anläggning som drivs av Friluftsfrämjandet sydväst om sjön Orsen (Floda socken, Dalarna) i Gagnefs kommun,